Джордж Уолд (; 18 ноября 1906, Нью-Йорк — 12 апреля 1997, Кембридж, штат Массачусетс) — американский биохимик и физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1967 году (совместно с Рагнаром Гранитом и Холденом Хартлайном).

Член Национальной академии наук США (1950).

Биография 
Родился Джордж Уолд 18 ноября 1906 года в Нью-Йорке. В 1922 году поступил в Нью-Йоркский университет, который окончил в 1927 году. После окончания поступил в Колумбийский университет, который также успешно окончил. Работал в Цюрихском, Чикагском и Гарвардском университетах.

Скончался Джордж Уолд 12 апреля 1997 года в Кэмбридже.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены биохимии, физиологии и эволюции зрения, механизмам фоторецепции, вопросам цветового зрения и зрительной адаптации у человека, проблемам возникновения жизни и биологической эволюции.

Членство в обществах 
 1954—56 — Председатель Отдела биологии и медицинских наук Национального научного фонда США.
 1963—64 — Член Общества Д. и Ф. Гугенгеймов

Награды и премии 

 1939 — 
 1953 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования, «For achievements in explaining the physiology of vision in man.»
 1959 — Премия Румфорда, «For identifying the biochemical basis of vision.»
 1963 — Стипендия Гуггенхайма
 1966 — Медаль Фредерика Айвса
 1967 — Мемориальные лекции Вейцмана
 1967 — Нобелевская премия по физиологии или медицине,

Общественная деятельность 
Активно критиковал руководство США за войну во Вьетнаме и гонку вооружений.

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил
 Физика и химия жизни. Сборник научных статей.- Москва.:  Изд.Иностранной литературы, 1960. - 279 с.

Ссылки 
 Биография Джорджа Уолда на сайте Нобелевского комитета.
 Нобелевская лекция Джорджа Уолда.
 Некролог Джорджа Уолда на сайте Национальной академии наук США.

Биохимики США
Биологи XX века
Лауреаты премии Румфорда
Выпускники Бруклинской технической средней школы
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Колумбийского университета
Стипендиаты Гуггенхайма
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Награждённые медалью Фредерика Айвса
Почётные доктора Йельского университета